Niebieski koń, tańczące góry () – opowiadanie s-f Rogera Zelaznego, którego akcja jest osadzona w świecie Amberu. Ukazało się w zbiorze opowiadań AvoNovy „Koło Fortuny”. Redaktorem tego zbioru był Roger Zelazny.

Przedstawia historię po zakończeniu Księcia Chaosu. Narratorem jest Corwin.

W Polsce opowiadanie to ukazało się 25 maja 2017 roku w miesięczniku „Nowa Fantastyka” w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy.

Fabuła 
Corwin po uwolnieniu z Dworców wraca do Amberu. Wędrując na Shasku, błękitnym ogierze z Chaosu, dociera do Tańczących Gór, na szczycie których spotyka Dworkina Barimena oraz Suhuya – strażnika Logrusu. Grają oni w grę przypominającą szachy, ale używają innych figur. Ich ruchowi towarzyszą grzmoty i błyskawice.

Niektóre elementy opowiadania przypominają inne dzieła Zelaznego. Shask przypomina Blacka – konia z Krainy Przemian, zaś gra przy grzmotach i błyskawicach pojawiła się już w Panu Światła.

Przypisy 

Utwory z cyklu Kroniki Amberu
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1995